Audorf ist der Name folgender Orte:

in Deutschland:
 Audorf (Beetzendorf), Ortsteil der Gemeinde Beetzendorf im Altmarkkreis Salzwedel in Sachsen-Anhalt
 ein Ortsteil der Gemeinde Schacht-Audorf im Kreis Rendsburg-Eckernförde in Schleswig-Holstein

in Österreich:
 Audorf (Gemeinde Altlengbach), Ortsteil der Marktgemeinde Altlengbach, Bezirk Sankt Pölten-Land, Niederösterreich
 Audorf (Gemeinde Ansfelden), Ortsteil der Stadt Ansfelden, Bezirk Linz-Land, Oberösterreich
 Audorf (Gemeinde Feldkirchen), Ortsteil der Marktgemeinde Feldkirchen an der Donau, Bezirk Urfahr-Umgebung, Oberösterreich
 Audorf (Gemeinde Nußbach), Ortsteil von Nußbach, Bezirk Kirchdorf, Oberösterreich
 Audorf (Gemeinde Brandenberg), Rotte der Gemeinde Brandenberg, Bezirk Kufstein, Tirol

Audorf ist der Name von:
 Ernst Jacob von Audorf (1639–1705), deutscher Schriftsteller
 Gerhard Audorf (1927–1999), deutscher Leichtathlet und Bauingenieur
 Jacob Audorf (1835–1898), deutscher Dichter, Redakteur und Aktivist der Arbeiterbewegung
 Jakob Audorf der Ältere (1807–1891), Haartuchweber, sozialdemokratischer Politiker